Star Girl ist ein Computerspiel für Mobilgeräte von Animoca für iOS, Android und Amazons Fire OS. Es wurde erstmals 2012 veröffentlicht. Zusammen mit den Varianten Star Girl: Beauty Queen, Star Girl: Princess Gala, Star Girl: Grusel-Schick, Star Girl: Spooky Styles, Star Girl: Moda Italia, Wo sind meine Kleider?, Star Girl Valentine Hearts, Star Girl Christmas, Star Girl: Colors of Spring wurde es bisher über 44 Millionen Mal auf Google Play heruntergeladen. 

Im Spiel können Mädchen sich mit aktueller Mode im Cartoonstil einkleiden und in Votingwettbewerben miteinander konkurrieren.

Weblinks 
 https://stargirl.animoca.com

Einzelnachweise 

IOS-Spiel
Android-Spiel
Lebenssimulation
Computerspiel 2012